Schlacht von Arras steht für:

 Schlacht von Arras (1914), siehe Wettlauf zum Meer
 Schlacht von Arras (1915), siehe Lorettoschlacht
 Schlacht bei Arras (1917)
 Schlacht von Arras (1940), siehe Westfeldzug